Prowincje Filipin – stanowią stopień podziału administracyjnego Filipin. Obecnie Filipiny są podzielone na 80 prowincji, Metro Manila, czyli (National Capital Region) i 136 miast wydzielonych. Każda prowincja posiada autonomię, a zarządza nią wybierany w wyborach gubernator.

Prowincje są zgrupowane w siedemnaście regionów wyznaczonych według kryteriów geograficznych, kulturowych i etnologicznych. Czternaście regionów otrzymało numery korespondujące z ich położeniem geograficznym od północy do południa. National Capital Region, Cordillera Administrative Region oraz Muzułmańskie Mindanao nie mają przydzielonych numerów.

Każda prowincja jest członkiem League of Provinces of the Philippines.

Lista prowincji

Mapy

Zobacz też 
 podział administracyjny Filipin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Philippine Standard Geographic Code Interactive, National Statistical Coordination Board
 , National Statistics Office, Republic of the Philippines
 , Department of Interior and Local Government, Republic of the Philippines
 Provinces of the Philippines, Gwillim Law, Statoids.com
 Flags of the World Flagi filipińskich prowincji